Ташино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ташино — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Ташино — до 1951 года посёлок в Нижегородской области, ныне город Первомайск.

Украина 
 Ташино — село в Березанском районе Николаевской области.